Дже́нна Ло́дер (; ) — канадская кёрлингистка.

Играет на позиции третьего.

Достижения 
 : серебро (), бронза ().
 : золото (, ).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Публикации на сайте Curling Canada с тэгом «Jenna Loder»
 Видео:  (видео-интервью с Кэти Овертон-Клэпем, Дженной Лодер, Челси Кэри и Стефани Лоутон)

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады